Мар-дель-Плата может означать:

 Мар-дель-Плата — город в Аргентине.
  — военно-морская база в Аргентине.
  — лайнер, построенный в Антверпене в 1938 году.
  — патрульный катер Аргентинской морской префектуры.
Мар-дель-Плата (шахматный турнир) — шахматный турнир, регулярно проводившийся в Аргентине в течение длительного времени.